Сайылык:

 Сайылык — летний тип жилья у якутов.
 Сайылык — село в Верхневилюйском районе Якутии.
 Сайылык — село в Кобяйском районе Якутии.
 Сайылык — село в Нюрбинском районе Якутии.
 Сайылык — село в Усть-Янском районе Якутии.